Akregator est un agrégateur (tresseur) de flux RSS intégré à la suite logicielle KDE et disponible en tant que module de Kontact. Ce logiciel est disponible sous licence GPLv2. Akregator gère les flux RSS et Atom. Ces flux peuvent être triés par catégorie; Akregator va agréger tous les flux d'une même catégorie dans une seule liste de nouvelles entrées : toutes les entrées de la catégorie "Politique", par exemple, apparaîtront au même endroit. Il dispose d'une recherche incrémentale qui permet de chercher parmi toutes les entrées d'une catégorie, ou de la base entière.

L'intervalle de rafraîchissement des flux peut être configuré manuellement. L'utilisateur peut aussi choisir de mettre à jour tous les flux, un flux en particulier, ou tous les flux d'une catégorie. Akregator peut assigner une icône à chaque flux, et montrer le HTML des entrées à l'aide d'un navigateur KHTML intégré. On peut aussi choisir d'ouvrir plutôt ces entrées dans un navigateur web externe.

Akregator est une partie officielle de KDE depuis la version 3.4, et est distribué dans le module kdepim.

Références

Liens externes 

  Site officiel
  Manuel utilisateur

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Unix
Agrégateur
Logiciel KDE

de:Kontact#Akregator
en:Kontact#News Feed Aggregator
es:Kontact#Agregador de noticias